Oravi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oravi (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Oravi (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar